Ша́ндор Ша́ллаи (; 26 марта 1960, Дебрецен, Венгерская Народная Республика) — венгерский футболист, защитник. Выступал за сборную Венгрии. Участник двух чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

Карьера

Клубная

В сборной 
До дебюта в основной сборной Венгрии Шандор Шаллаи выступал за молодёжную сборную Венгрии (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд.

В главной сборной Венгрии Шандор Шаллаи дебютировал 23 сентября 1981 года в отборочном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Румынии, завершившимся нулевой ничьей. В 1982 году Шандор Шаллаи принял участие в чемпионате мира, он сыграл во всех трёх матчах, включая знаменитый матч со сборной Сальвадора, завершившийся разгромной победой венгров со счётом 10:1, но несмотря на это венгры заняли в своей группе лишь третье место и не смогли пройти дальше. В 1986 году Шаллаи отправился на свой второй чемпионат мира, венгры вновь не смогли выйти из группы, а Шаллаи как и четыре года назад принял участие во всех трёх матчах сборной. Своё последнее выступление за сборную Шандор Шаллаи провёл в товарищеском матче со сборной Греции, 25 октября 1989 года, тот матч завершился ничьей со счётом 1:1. Всего же за сборную Шандор Шаллаи сыграл 54 официальных матча, в которых забил 1 гол. Также Шаллаи провёл за сборную Венгрии 1 неофициальный матч.

Достижения

Командные 
  «Гонвед»
 Чемпион Венгрии (5): 1984, 1985, 1986, 1988, 1989
 Обладатель Кубка Венгрии (2): 1985, 1989
 Финалист Кубка Венгрии (2): 1988, 1990
 Итого: 7 трофеев

Статистика в сборной 

Итого: 54 матча / 1 гол; 27 побед, 11 ничьих, 16 поражений.

Итого: 1 матч; 1 победа.

Личная жизнь 
Сын Роланд (р. 1997) также футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Венгрии на сайте eu-football.info
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Делемон»